Рамкумар Раманатхан (; род. , Ченнаи, Индия) — индийский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец — Раманатхан и мать — Алагаммаи занимаются текстильным бизнесом; есть сестра — Ума.

Начал занятия теннисом в пять лет, благодаря отцу, который ранее играл в бадминтон. С 15 лет переехал в Барселону и тренировался в академии Санчеса-Касаля. Любимый турнир — Шанхай; любимое покрытие — трава. Кумиром в детстве были Роджер Федерер и Пит Сампрас.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (29)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (43)

Победы (22)

Поражения (21)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Индии